

Miejscowości w Polsce 
 Wronczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska 
 Wronczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew